Zweyer von Evenbach steht für:

 Zweyer von Evenbach (Adelsgeschlecht) (auch Zwyer von Evibach), Schweizer Adelsgeschlecht

Zweyer von Evenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Zweyer von Evenbach (1747–1822), Landkomtur des Deutschen Ordens

Siehe auch:
 Zweyer